Брянский лес:

 Брянский лес — заповедник, расположенный на территории Суземского и Трубчевского районов Брянской области России.
 Брянский лес — первый в России профессиональный музей леса.